Bakonyalja, Veszprém egyik városrésze.
Bakonyalja a Bakony hegység része.